Bellmont bezeichnet: 

 Name mehrerer geographischer Orte 
 Bellmont (Illinois)
 Bellmont (New York)

 Nachname folgender Personen
 André Bellmont (* 1962), schweizerischer Dirigent, Komponist und Hochschullehrer
 Stefan Bellmont (* 1989), schweizerischer Dartspieler

 Sonstiges
 Goodbye Bellmont, deutscher Titel eines Romans von Matthew Quick

Siehe auch:
 Belmont
 Bellemont